John Forrest se poate referi la:
 John Forrest (om politic) (1847–1918), explorator și primul premier al Australiei de Vest;
 John Forrest (martir) scris și John Forest (1471–1538), călugăr și martir englez;
 John Forrest (medic) (1804-1865), medic militar britanic;
 John F. Forrest (1927–1997), general american.